Чемпіонат Кіпру з футболу 2009—2010 — 71-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Кіпру. Чемпіоном в 20-й раз стала Омонія.

Учасники

Перший раунд

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. З клубу АПЕП було знято 6 очок тому, що їх гравці покинули поле до закінчення матчу проти Етнікос внаслідок протесту проти суддівства.

Позначення:

Результати

Чемпіонський раунд 

Примітки: 
1. Клуб Аполлон взяв участь у Лізі Європи УЄФА 2010—2011 як переможець Кубку Кіпру 2009—2010.

Позначення:

Результати

Раунд за 5-8 місця

Результати

Втішний раунд 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Примітки

Посилання 
 Чемпіонат Кіпру на soccerway 
 

2009—2010
Кіпр
Кіпр